Richard James David 'Dick' Attwood (Wolverhampton, Engleska, 4. travnja 1940.) je bivši britanski vozač automobilističkih utrka.

Rezultati u Formuli 1

Popis rezultata

   Zbog nesudjelovanja Jacka Brabhama na utrci, Attwood je startao 15. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Boba Andersona na utrci, Attwood je startao 16. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Ludovica Scarfiottija na utrci, Attwood je startao 16. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Josepha Sifferta na utrci, Attwood je startao 13. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Jackieja Olivera na utrci, Attwood je startao 12. na gridu. 
   Zbog nesudjelovanja Johna Surteesa na utrci, Attwood je startao 18. na gridu. 
   Attwood je utrku završio na 6. mjestu, ali nije osvojio bodove jer je vozio bolid Formule 2.

Izvori

Vanjske poveznice

Britanski vozači Formule 1